Огюсте́н Шантре́ль (; 11 ноября 1906 — 4 сентября 1956) — французский футболист, защитник, участник Олимпийских игр 1928 и чемпионата мира 1930 года.

Биография 
В юности Шантрель играл за команду Парижского университета, а в 1925 году получил приглашение от клуба «Ред Стар», с которым спустя три года выиграл кубок Франции. Шантрель остался в составе клуба ещё на один сезон, а затем перешёл в парижский «Спорт Женеро», в котором играл до 1933 года. Дальше последовал сезон в клубе «Амьен», а в 1934 году Шантрель вновь вернулся в «Ред Стар».

В составе национальной команды Огюстен провёл 15 игр. Его дебютом стал матч против Швейцарии в марте 1928 года. Летом того же года он принял участие в Олимпийском футбольном турнире в Амстердаме, где французы проиграли итальянцам 3:4 уже в первом круге соревнований. Через два года Шантрель выступал на первом чемпионате мира, проходившем в Монтевидео. В первом же матче он был вынужден уже в середине первого тайма сменить в воротах голкипера собственной команды, получившего травму в результате столкновения с одним из мексиканских игроков. За полтора тайма в воротах, защищаемых Шантрелем побывал лишь один мяч. Два других матча он полностью отыграл на позиции правого защитника. Последний матч в футболке национальной сборной Шантрель провёл в 1933 году.

Итого: 15 матчей / 0 голов; 3 победы, 3 ничьих, 9 поражений.

Достижения 
 Обладатель Кубка Франции: 1928

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль на Footballdatabase.eu 
 
 Профиль на сайте Fannet.org 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1928 года
Игроки ФК «Амьен»
Игроки ФК «Ред Стар»